Cignano ima više značenja:
 Cignano, Arezzo
 Cignano, Brescia
 Cignano, Piacenza
 Cignano, Pistoia
 Cignano, Siena